Репни́н-Волко́нский — фамилия. Представители русского дворянского рода Репниных-Волконских.

 
 См. также